Nussknacker oder Nußknacker steht für:
 Nussknacker, ein Werkzeug zum Öffnen von Nüssen
 Nussknacker (Gattung), Nucifraga, eine Gattung der Rabenvögel
 Nussknacker (Gebäck), ein Nussgebäck
 Nußknacker – Ein Fall für Drei, eine deutsche Jugendfernsehserie 

Der Nussknacker steht für:
 Der Nussknacker, Ballett von Pjotr Tschaikowski
 Der Nussknacker (Film), Fantasyfilm von Andrei Konchalovsky aus dem Jahr 2009

Siehe auch:

 Der Nußknacker-Prinz, kanadischer Zeichentrickfilm von 1990
 Nussknacker und Mausekönig, eine Erzählung von E. T. A. Hoffmann aus dem Jahr 1816
 Der Herr der Nussknacker, Jugendroman von Iain Lawrence aus dem Jahr 2001